Georg Ehrlich ist der Name folgender Personen:

* Georg Ehrlich (Maler) (1897–1966), österreichischer Maler und Bildhauer
 Georg Ehrlich (Politiker) (1904–1994), deutscher Politiker (SPD)